УРЕ — абревіатура, що може означати:

 Українська радянська енциклопедія
 Узбецька радянська енциклопедія
 Уральська радянська енциклопедія